A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 200 méteres gyorsúszás versenyszámát  augusztus 10. és 12. között rendezték Pekingi Nemzeti Vízi Központban.

A kvalifikációs idő (A-szint) 1:48,72 és (B-szint) 1:52,53 volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az összesített eredmények alapján a 16 legjobb időeredménnyel rendelkező úszó jutott tovább.

Elődöntő 
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe.

Döntő

Források 
 

FG0200